Hemmingsson, även skrivet Hemmingson  är ett svenskt efternamn. Den 31 december 2019 var följande antal personer folkbokförda i Sverige med namnvarianterna
 Hemmingsson 897
 Hemmingson 30
Totalt blir detta 927 personer. Namnet var ursprungligen ett patronymikon med betydelsen Hemmings son.

Personer med efternamnet Hemmingsson eller Hemmingson
 Eric Hemmingsson (1899–1977), målare, tecknare och grafiker
 Ingrid Hemmingsson (född 1934), politiker, moderat
 Karin Hemmingsson (född 1954), sångtextförfattare
 Lars Hemmingsson (1939–2015), redaktör och radioman
 Merit Hemmingson  (född 1940), organist, kompositör och sångerska
 Nina Hemmingsson (född 1971), serieskapare samt skämt- och satirtecknare
 Sten Hemmingsson (1938–2022), företagsledare

Källor

Se även
 Hemmingsen – danskt efternamn

Svenska efternamn
Sonnamn